Apostu se poate referi la:
Bogdan Apostu (n. 1982), fotbalist român
Sorin Apostu (n. 1968), politician român

Nume de familie românești